Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1974 de l’Open d'Australie qui est disputé du 26 décembre 1973 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Evonne Goolagong et Peggy Michel battent Kerry Harris et Kerry Melville en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et de leur  sur le circuit WTA.

Parcours 

|-
|1|| Kerry Harris Kerry Melville||align=center|Finale|| Evonne Goolagong Peggy Michel (2)
|-
|2||bgcolor=CCCCFF| Evonne Goolagong Peggy Michel||align=center|Victoire'''|| Kerry Harris Kerry Melville (1)
|-
|3|| Lesley Hunt Janet Young||align=center|1/2 finale|| Evonne Goolagong Peggy Michel (2)
|-
|4|| Judy Tegart-Dalton Julie Heldman||align=center|1/2 finale|| Kerry Harris Kerry Melville (1)
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1974
Australie Double dames
Tennis en Australie en 1973
Tennis en Australie en 1974
Tennis en décembre 1973
Tennis en janvier 1974